Крековање се може односити на:
 крековање (хемија), разбијање крупнијих молекула на ситније
 крековање (софтвер), разбијање заштите програма од копирања.